Domenico Cucchiari – generale e politico italiano
 Giovanni Cucchiari – militare italiano
 Maria Teresa Cucchiari – educatrice italiana